Stora Tjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storatjärnen, sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Stora tjärnen (Gällinge socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun, 
Stora tjärnet, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Store tjärnen, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun,  (1,5 ha)
Stora Tjärnet, Västergötland, sjö i Mölndals kommun, 
Stora tjärnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Stora tjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Stora tjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (8,7 ha)
Stora tjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn